U 104 (Kaiserliche Deutsche Marine), Duitse onderzeeboot in het begin van de 20e eeuw.
 U 104 (Kriegsmarine), Duitse onderzeeboot tijdens de Tweede Wereldoorlog.